Császár István (1854–1921) református lelkész
Császár István (1936–1998) József Attila díjas magyar író 
Császár István (1968) római katolikus pap, plébános, pápai káplán, címzetes apát, a Szombathelyi egyházmegye kormányzója (2016-tól)